Izetbegović est un patronyme bosniaque composé du prénom  suivi du titre turc beg « chef [de clan] », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du chef [de clan] Izet »).

Il est porté notamment par :
 Alija Izetbegović (1925–2003), philosophe et homme d'État bosnien ;
 Bakir Izetbegović (né en 1956), homme politique bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque